Інститут расових відносин є мозковим центром, заснованим у Великій Британії. Він був сформований у 1958 році для публікації досліджень про расові відносини у всьому світі, а в 1972 році перетворився на «антирасистський аналітичний центр».
Запропонований редактором Sunday Times Гаррі Ходсоном, інститут розпочав свою діяльність у 1952 році, як відділ расових відносин Королівського інституту міжнародних відносин. Колишній губернатор Об'єднаних провінцій Лорд Хейлі служив першим головою, тоді як Філіп Мейсон, колишній державний службовець Індії, був його першим директором. Пізніше цей підрозділ став Інститутом расових відносин під головуванням сера Олександра Карра-Сондерса. Мейсон залишився директором.
Завдання ІРВ в якості освітньої благодійної організації полягає у просуванні, заохоченні та підтримці вивчення, розуміння та обміну інформацією про відносини між різними расами та народами, ознайомленні з умовами, в яких вони живуть і працюють; розглядати та консультувати пропозиції та зусилля щодо вдосконалення расових відносин; а також просувати знання з питань, що стосуються расових відносин.

Рання історія 
Створення ІРВ можна простежити до 1950-х рр. Виступ редактора Sunday Times Гаррі Ходсона «Расові відносини в державі Співдружності», в якому він охарактеризував комунізм і раси, як дві трансцендентні проблеми. Під час свого раннього періоду, ІРВ вплинув на свою роботу та фінансування за рахунок національних стратегічних проблем щодо майбутнього колишніх колоній Британії. Конференції були організовані спільно з Інститутом стратегічних досліджень, а the Ford Foundation (Фонд Форда) фінансував порівняльні дослідження, що стосуються політики в країнах Карибського басейну, Латинської Америки та Азії. Члени Групи приватних підприємств Африки (до яких входили Rio Tinto, Barclays, Unilever та ін.) Допомагали фінансувати дослідження ІРВ в тропічній Африці. У 1958 році, у відповідь на «расові бунти» в Ноттінгемі та Ноттінг-Хіллі, ІРВ підготувала перше дослідження родинних відносин у країні «Колір в Британії» Джеймса Вікендона. У 1963 році the Nuffield Foundation профінансував п'ятирічний огляд британських расових відносин, в якому було замовлено 41 матеріал дослідження, і опублікував свої висновки, як «Колір та громадянськість» Джима Роуза. Філіп Мейсон, який працював директором ІРВ з 1952 року, пішов у відставку в 1970 році і був заміщений професором Х'ю Тінкером. ІРВ, тоді розташована на вулиці Jermyn у лондонському Вест-Енді, знаходилася в центральній частині міста і мала понад 30 співробітників, повну книжкову програму видавництва, бібліотечну та інформаційну службу і вітчизняні та міжнародні дослідницькі підрозділи.

Трансформація 
Наприкінці 60-х — початку 70-х років був період, коли уряди почали запроваджувати обмежувальні імміграційні закони. Політик Енох Пауелл зробив ряд емоційних виступів на тему расового конфлікту. Персонал та розділ членства в ІРВ почав ставити під сумнів тип досліджень, що проводяться в ІРВ, незалежно від того, була така організація настільки ж неупередженою, наскільки вона стверджувала. І якщо вона тісно співпрацювати з політиками, то чи не могла б влада скористатися жертвам расизму. Врешті-решт — це призвело до конфронтації з Радою ІРВ. Робін Дженкінс, дослідник ІРВ, критикував методологію «Колір» та «Громадянство», яку він назвав шпигунством на чорношкірих людей. Рада, до складу якої входили керівники багатьох провідних транснаціональних корпорацій, політики союзників та лордів, редактори газет та провідні науковці, намагалися звільнити його і закрити щомісячний журнал Race Today, який був звинувачений в упередженості. Але на позачергових загальних зборах членів у квітні 1972 р. Рада виграла та масово подала у відставку. Після зміни напрямку ІРВ ні корпоративний сектор, ні великі фонди не бажають підтримувати роботу ІРВ, а організація зіткнулася з фінансовою кризою. ІРВ переїхала з Вест-Енду до невикористаного складу на Пентонвіл-роуд, Лондон, N1, де невеликий персонал, який розширювався волонтерами, продовжував робити дослідження. Нові джерела фінансування були знайдені в Програмі Всесвітньої ради Церков по боротьбі з расизмом, Методистської церквою, Транснаціональним інститутом та місцевими органами влади, включаючи Великий Лондонський Собор. У результаті наявності коштів ІРВ змогла в 1984 році придбати офісну будівлю на вулиці Лейкхе, у Лондонському районі Камдена, що з тих пір є її будинком.

Робочі програми ІРВ 
Race & Class
Race & Class — журнал про расизм, імперію та глобалізацію — щоквартально публікується ІРВ за допомогою Sage Publications. Багато хто служив у редакції, включаючи: Екбама Ахмада, Джона Бергера, Вікторю Брітінт, Малкольма Колдвела, Яну Керу, Василя Девідсона, Томаса Ходжкіна, Орландо Летельєра, Маннінга Маребе, Коліна Прескода, Седіра Робінсона, Едварда Саїда та Кріса Сірла.

Брошури та звіти 
З моменту трансформації ІРВ здійснювала невелику кількість спеціальних досліджень з нагальних аспектів расизму, результати яких були опубліковані як брошури та звіти. У 1979 році ІРВ випустила поліцію проти чорношкірих, докази Королівській комісії з кримінального процесу, де деталізується нездатність поліцї ї розглядати чорношкірих людей, як частину спільноти, чия згода була необхідною для здійснення поліцейської діяльності. У 1987 році її було названо як Поліцію проти чорношкірих . Теми інституційного расизму розглядалися в брошурах «Раса, клас і держава» (1976) та «Від імміграційного контролю до індукованої репатріації» (1978). В інших звітах розглядалися питання расизму та преси, випадків смерті під вартою, винятків у школі, смертей мігрантів та шукачів притулку. Зовсім недавно, Spooked! How not to prevent violent extremism (2009 рік) розглянула антитерористичну програму уряду та інформацію про інтеграцію, ісламофобію та громадянські права в Європі.

Чорна історія 
ІРВ з 1980-х рр. особливо турбувалася про сприяння вивченню чорношкірих та антирасистської історії, для інформування освіти молоді. З цією метою ІРВ випустила низку брошур з досвіду чорношкірих спільнот у Великій Британії: Від опору до бунту (1982 р.), Саутхолл: народження чорношкірої громади (1981 р.) та Ньюхам: кування чорної громади (1991 р.)) Ілюстровані памфлети, коріння расизму, візерунки расизму та те, як расизм приходить до Британії, все ще широко використовуються в освіті. Також мультимедійні CD-Rom Home Beats: Боротьба за расову справедливість (1997 р.) та DVD Боротьба за чорну громаду (чотири документальні фільми про історію Ladbroke Grove, Southall, Cardiff і Leicester, спочатку створені Race & Class Ltd [сестринською компанією ІРВ] для TV Channel 4 у 1982 році). Колекція ч історії чорношкірих у брошурах, журналах та ефемерах, що стосуються чорного розселення та боротьби з 1950-х до 1980-х років, доступна для консультації за призначенням на ІРВ.

Європейський расовий аудит 
З 90-х років основною частиною роботи ІРВ є аналіз расизму в Європі. У 1992 році ІРВ організував Європейський расовий аудит, щоб простежити виникнення шаблонів расизму в Європі, включаючи зростання крайніх правих партій та антиімміграційних рухів, державну політику щодо імміграції та раси, поліцейського нагляду та расового насильства. The European Race Bulletin був підготовлений як друкований журнал до кінця 2009 року, коли він був заміщений інтернет-брифінгом та завантажуваними звітами. Вони висвітлили порушення прав людини на кордонах Європи, появу ксено-расизму, збільшення депортацій, зростання ісламофобії та виклик мультикультуралізму. З 2008 по 2010 рік ІРВ здійснив проект «Альтернативні голоси з інтеграції» у ряді європейських країн.

IRR News 
В основі роботи ІРВ лежить IRR News — щодня оновлюється безкоштовна служба новин, яка надає інформацію про вплив расизму та досвіду біженців у Великій Британії. Служба новин, яка є ключовим джерелом національної інформації, містить новини, особливості, огляди та списки подій співробітників ІРВ, волонтерів та учасників, а також посилання на зовнішні джерела (медіа та офіційні звіти).

Антирасизм
Наука у Великій Британії